Старору́сская улица — улица в центре Санкт-Петербурга, начинающаяся от Мытнинской улицы и заканчивающаяся тупиком у Центральной ТЭЦ. Является продолжением 5-й Советской улицы.

История 
На плане 1849 года участок от Мытнинской улицы до Синопской набережной как Мытнинская улица. Название дано по Мытному двору (дом 1). С 1870 года — Мытнинский переулок. На плане 1883 года обозначена как Мытный переулок.

Современное название присвоено 16 апреля 1887 года в границах от Мытнинской улицы до Синопской набережной по городу Старая Русса в ряду улиц Рождественской части, названных по городам Новгородской губернии. Участок у Синопской набережной в 1950-е годы вошёл в территорию Центральной ТЭЦ.

Примечательные здания и сооружения 

 № 1 — Мытный двор.
 Овсянниковский сад.
 Дом № 2 — церковь Шестаковской иконы Божией Матери Грузинского прихода.
 Дом № 3  — городская больница № 46 святой Евгении. В 1894 году по ходатайству Её Императорского Высочества Евгении Максимилиановны — принцессы Ольденбургской на базе Общины сестёр милосердия им. Святой Евгении на Старорусской улице была основана лечебница для малоимущих. С 1921 года больница стала носить имя Я. М. Свердлова («Свердловка»).
Дом № 5 — доходный дом М.Н.Полежаева
 Дом № 8 — Церковь Шестоковской иконы Божией Матери.
 Дома № 8А, 10  — подворье Шестоковского Вознесенского женского монастыря, 1895—1897 гг., 1897—1900 гг. (арх. Н. Н. Никонов), 1904 г. (арх. Александр Пуринг).
 Центральная ТЭЦ.

См. также 
Улица граничит со следующими улицами:
 5-я Советская улица
 Мытнинская улица
 Кирилловская улица
 Евгеньевская улица
 Исполкомская улица
 8-я Советская улица
 Новгородская улица

Литература

Ссылки